Le rio Jacutinga est une rivière brésilienne de l'État de Santa Catarina et un affluent du fleuve le Rio Uruguay.

Géographie 
Il nait dans la municipalité de Catanduvas pour aller se jeter dans le rio Uruguai.

Tout au long de son cours, il marque la limite entre les municipalités de Jaborá et Concórdia, sur sa rive gauche, et Catanduvas, Irani, Lindoia do Sul, Ipumirim, Arabutã et Itá, sur sa rive droite.

Voir aussi 
 le Rio Uruguay

Notes et références 

Cours d'eau dans l'État de Santa Catarina
1Jacutinga